Osiedle Panorama w Siedlcach
 Osiedle Panorama w Krakowie
 Osiedle Panorama w Szczecinie